Ерай Шамдан  — турецький каратист, срібний призер Олімпійських ігор Олімпійських ігор 2020 року, призер чемпіонатів Європи.

Спортивні досягнення

Примітки

Посилання 
 Ерай Шамдан  на сайті World Karate Federation.

турецькі каратисти
турецькі срібні олімпійські медалісти
Срібні призери літніх Олімпійських ігор 2020
Каратисти на літніх Олімпійських іграх 2020